Homebrew:
 Дословный перевод с английского языка — самогон, в переносном смысле — «самоделка», то есть что-либо созданное одним человеком или небольшой группой людей без автоматизации и серийного производства.
 Homebrew в компьютерных играх — игры и другое программное обеспечение для игровых приставок (консолей), разработанное силами пользователей; термин обычно применяется к программам для проприетарных устройств, не предполагающих запуск пользовательского ПО, например: DS homebrew, PSP homebrew, Wii homebrew.
 Homebrew — система управления пакетами для macOS, аналогичная MacPorts или Fink

 Homebrew Computer Club — клуб энтузиастов-компьютерщиков в Силиконовой долине, в 1975—1977 гг.

 Homebrew — альбом Нене Черри
 Homebrew — альбом Стива Хау
 Homebrew — сингл 311